Il singolare del torneo di tennis ITF Womens Tennis Club de Tunis 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ons Jabeur che ha battuto in finale Sara Sorribes Tormo 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Aleksandra Krunić (secondo turno)
 Kateryna Kozlova (secondo turno)
 Renata Voráčová (primo turno)
 Maša Zec Peškirič (primo turno)

 Danka Kovinić (primo turno)
 Elica Kostova (secondo turno)
 Mădălina Gojnea (quarti di finale)
 Elena Bogdan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Womens Tennis Club de Tunis 2013